O nome Marty foi usado para dar nome a cinco ciclones tropicais no Oceano Pacífico Nordeste:

Furacão Marty (1985) - furacão de categoria 1 a algumas centenas de quilômetros a oeste da costa pacífica do México. Sem danos.
Furacão Marty (1991) - furacão de categoria 1 a algumas centenas de quilômetros a oeste da costa pacífica do México. Sem danos.
Tempestade tropical Marty (1997) - fraca tempestade tropical entre o Havaí e a costa pacífica do México. Sem danos.
Furacão Marty (2003) - furacão de categoria 2 que atingiu a península da Baixa Califórnia e afetou o noroeste do México. Causou 12 fatalidades e mais de 50 milhões de dólares em prejuízos.
Tempestade tropical Marty (2009) - tempestade tropical a algumas centenas de quilômetros a oeste da costa pacífica do México. Sem danos.

Além disso, o nome Marty foi usado para dar nome a um ciclone no Pacífico Noroeste:

 Tempestade tropical Marty (1997) - tempestade tropical que atingiu Vietnã, causando mais de 125 fatalidades.

Desambiguação